ISO 3166-2:KP — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Северной Корее. Стандарт охватывает 2 города: Пхеньян и Насон с правами провинций и 9 провинций. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha-2 по стандарту ISO 3166-1 для Северной Кореи — KP и дополнительного числа, записанных через дефис. Дополнительный код образован двухзначным числом. Геокоды городов и провинций Северной Кореи являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — KP, присвоенного Северной Корее в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Северной Кореи 

Геокоды 2 городов и 9 провинций административно-территориального деления Северной Кореи.

Геокоды пограничных Северной Корее государств 
 Китай — ISO 3166-2:CN (на севере),
 Россия — ISO 3166-2:RU (на северо-востоке),
 Республика Корея — ISO 3166-2:KR (на юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Северной Кореи

Ссылки
 
 Геокоды Северной Кореи 
 Геокоды Северной Кореи 

2:KP